Kalong peut désigner :
 le qanûn (instrument), un instrument de la musique ouïghoure
 le kalong ou dimbong, une langue bantoïde méridionale parlée au Cameroun,
 Kalong, une localité du Cameroun
 Kalong, une île d'Indonésie